Canal 4 en France
 Canal 4, télévision du Nicaragua
 TCS Canal 4, télévision salvadorienne